Le samedi  est le 216 jour de l'année 1855.

Naissances 
 Constantin Merejkovski (mort le ), biologiste de l'évolution et botaniste russe
 Emmanuel-Marie-Joseph-Anthelme Martin de Gibergues (mort le ), évêque de Valence, de Die et de Tricastin
 Jay Hunt (mort le ), réalisateur, acteur et scénariste américain

Décès 
 Abraham Krayestein (né le ), peintre néerlandais

Voir aussi 
 4 août et août 1855